Луговое— село в  Ташлинском районе Оренбургской области в составе  Болдыревского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 6 километров на юг от районного центра села  Ташла.

Население 
Постоянное население составляло 334 человек в 2002 году (русские 81%) ,  253 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района